Francisco Fernández de la Cueva – nobile spagnolo nato nel 1467 e morto nel 1526
 Francisco Fernández de la Cueva – politico e ufficiale spagnolo nato nel 1575 e morto nel 1637
 Francisco Fernández de la Cueva, VIII duca di Alburquerque – nobile e ufficiale militare spagnolo nato nel 1619 e morto nel 1676
 Francisco Fernández de la Cueva – politico spagnolo nato nel 1655 e morto nel 1733